Нумто — топоним.
 Нумто — озеро в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
 Нумто — деревня в Белоярском районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.